Tokić (serbokroatisch) bzw. Tokič (slowenisch) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Tokić (1911–1979), katholischer Erzbischof von Bar, Jugoslawien
 Bojan Tokič (* 1981), slowenischer Tischtennisprofi
 Mario Tokić (* 1975), kroatischer Fußballspieler
 Sejfudin Tokić (* 1959), bosnischer Politiker